El municipio de Armyansk , ,  es un municipio de Rusia perteneciente a la República de Crimea. Es una de las 25 regiones de la República de Crimea. Se encuentra ubicada en el extremo norte de Crimea, en el Istmo de Perekop, haciendo frontera al norte con Ucrania. Su centro administrativo es la ciudad de Armyansk.

Municipio y localidades 

El municipio de Armyansk es de las regiones administrativas más pequeñas de la República de Crimea. Aun así el municipio cuenta con 4 ciudades, entre las que están:
Armyansk
Perekop
Suvórovo
Volóshino

Notas

Referencias 

Divisiones administrativas de Crimea